

Patronyme 

 Aidan Mark Dodson (1962-), égyptologue ;
 Betty Dodson (1929-2020), sexologue américaine
 Fitzhugh Dodson (1924-1993), psychologue américain, auteur de « Le père et son enfant » et « Tout se joue avant 6 ans »
 John Dodson (1984-), pratiquant de MMA américain
 Peter Dodson (1946-), paléontologue américain
 Terry Dodson, dessinateur américain de science-fiction
  (1928-2020), botaniste américain

Toponyme 
 Dodson (Louisiane) 
 Dodson (Montana) 
 Dodson (Ohio)
 Dodson (Texas)
 Péninsule de Dodson en Antarctique

Homonymie de patronyme